Ю́лия Анато́льевна Чепа́лова (род. , Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край) — российская лыжница, чемпионка Олимпийских игр 1998, 2002 и 2006. Победитель Кубка мира 2000/01.

Является самой юной лыжницей в мире, которая смогла завоевать золотую медаль в личной гонке на Олимпийских играх, на тот момент ей был 21 год (1998 год, 30 км свободным стилем). Является первой в истории лыжных гонок олимпийской чемпионкой в личном спринте (2002 год 1,5 км свободным стилем).

Окончила Хабаровский институт физической культуры. Выступала за спортивный клуб Динамо (Москва). Тренер — Анатолий Чепалов (отец). Чепаловы имеют эвенкийские корни. Общественный деятель, советник президента Федерации лыжных гонок России, президент общественной организации «Федерация лыжных гонок Хабаровского края», член Попечительского совета Хабаровской краевой федерации спортивной борьбы, возглавляет региональное отделение Федерации акробатического рок-н-ролла в Республике Коми.

Является одним из четырнадцати лыжников планеты, которые за всю историю лыж смогли стать победителями трёх разных Олимпиад по лыжным гонкам.

Спортивные достижения во взрослом возрасте 
 Трёхкратная олимпийская чемпионка: (1998 — на дистанции 30 км свободным стилем; 2002 — в спринте свободным стилем; 2006 — в эстафете 4x5 км
 Двукратная чемпионка мира: в (2001 — в эстафете 4х5 км, и в 2005 — дуатлоне)
 Cеребряный призёр Олимпийских игр 2006 года в гонке на 30 км свободным стилем 
 Cеребряный призёр Олимпийских игр 2002 года в гонке на 10 км классическим стилем
 Бронзовый призёр Олимпийских игр 2002 года в гонке на 15 км свободным стилем
 Обладательница Кубка мира 2001 года.

Семья 
Первый муж (в 2000—2006 гг.) лыжник Дмитрий Ляшенко. 

Второй муж — известный российский лыжник Василий Рочев. 

Дети: Олеся (род. 2003), Васелина (род. 2007), Василий (род. 2012), Павел (род. 2015), Алексей (род. 03.02.2018)

Чепалова и допинг 
Приняла решение об окончании спортивной карьеры сразу же после появления в прессе информации о применении ею допинга (эритропоэтина) на январском Тур-де-Ски, о чём сообщил её отец и тренер Анатолий Чепалов 25 августа 2009 года.

26 ноября 2009 года обратилась с открытым письмом к президенту МОК Жаку Рогге с жёсткой критикой в адрес WADA — Международного антидопингового агентства.

…Примеров сломанных спортивных карьер и фактического запрета на профессию в результате бесправных действий ВАДА множество, и имена пострадавших спортсменов всем известны.

Мой личный пример, ко всему прочему, является иллюстрацией распространения влияния ВАДА на национальные спортивные федерации. Не проверив заявления ВАДА, не желая разобраться в ситуации, Федерация лыжных гонок России предпочла отречься от меня сразу же после первых неподтвержденных ничем заявлений чиновников. Федерация в нарушении регламента МОК отказалась представлять мои интересы перед Международной федерацией лыжных гонок.

Уважаемый господин Рогге, прошу Вас взять под личный контроль сложившуюся ситуацию вокруг деятельности ВАДА и дать мне право защитить мое доброе имя…

18 декабря 2009 года Юлия Чепалова подвергла жёсткой критике президента Олимпийского комитета России Леонида Тягачёва и президента Федерации лыжных гонок России Владимира Логинова за то, что те, по её мнению, делают всё возможное для того, чтобы избежать необходимости защищать спортсменов, чья вина не доказана:

…В комментариях наших чиновников от спорта ничего нового я не услышала: невнятные слова Тягачёва, ещё более оторванные от здравого смысла заявления Логинова направлены на одно: не взять на себя ответственности за защиту спортсмена, чья вина не доказана…

Дисквалификация 
В декабре 2009 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) дисквалифицировала Юлию Чепалову на два года за применение допинга. Срок дисквалификации начал отсчитываться с 12 августа 2009 года. Чепалова уличена в применении запрещенного рекомбинантного эритропоэтина (rEPO). Положительный результат дала допинг-проба, взятая у лыжницы в январе 2009 года.

Кубок мира Юлии Чепаловой (сезон 2000/01)

Результаты Юлии Чепаловой на Кубке мира

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России (1998)
 Орден Почёта (21 июля 1998 года) — за выдающиеся достижения в спорте, мужество и героизм, проявленные на XVIII зимних Олимпийских играх 1998 года
 Почётный гражданин города Комсомольска-на-Амуре (2002).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (5 мая 2003 года) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити.

См. также 
 Список чемпионов зимних Олимпийских игр от России, команд ОСР и ОКР

Примечания

Ссылки 

 Профиль FIS
 Профиль на Sports-Reference 
 Открытое письмо Юлии Чепаловой президенту Международного Олимпийского Комитета Жаку Рогге по поводу неправомерности (по её мнению) действий WADA.

Лыжники России
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от России
Чемпионы зимних Олимпийских игр 1998 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 1998 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2002 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Обладатели Кубка мира по лыжным гонкам
Лыжники, дисквалифицированные за нарушение антидопинговых правил
Победители Хольменколлена
Почётные граждане Комсомольска-на-Амуре